Маце́ста может означать:

 Мацестинский курорт — курорт, использующий сероводородные источники;
 Мацеста (Сочи) — микрорайон в Хостинском районе города Сочи;
 Мацеста (река) — река, впадающая в Чёрное море;
 Мацеста (скульптурная композиция) — достопримечательность в Сочи;
 Мацеста (станция) — станция Северо-Кавказской железной дороги;
 Мацеста (пристань) — морская пристань Внутригородского водного общественного транспорта Сочи.